Hongaarse hockeyploeg (mannen)
 Hongaarse hockeyploeg (vrouwen)